В леса́х может означать:

 В лесах (роман) — исторический роман-эпопея П. И. Мельникова.
 В лесах (фильм) — короткометражный фильм ужасов 1978 года режиссёра Сэма Рейми.

См. также 
 В лес